Sens général : goût de ce qui est moderne ; recherche du moderne à tout prix.
 Pour l'histoire de l'époque moderne, voir moderniste
 Pour le modernisme en musique, voir Musique moderne.
 Pour le modernisme en architecture, voir Architecture moderne.
 Pour le modernisme en peinture, sculpture et dans les autres arts plastiques, voir Art moderne.
 Pour la version catalane de l'Art nouveau, voir l'article Modernisme catalan.
 Pour le mouvement littéraire espagnol, voir Modernisme.
 Pour le sens esthétique en général (allemand : « Klassische Moderne », anglais « Modernism »), voir Modernisme.
 Le modernisme dans l'Église catholique désigne un courant de pensée catholique apparu au début du  (voir Crise moderniste) et développé par la Nouvelle Théologie dans les années 1950. 
 Le modernisme fut un mouvement intellectuel brésilien à la base de la formation de l'Action intégraliste brésilienne.

Voir aussi